Беллуджи — фамилия. Известные носители:

 Беллуджи, Альба Гайя (род. 1995) — французская актриса.
 Беллуджи, Мауро (1950—2021) — итальянский футболист, защитник национальной сборной.